

Astronomia 
 11004 Stenmark – asteroide della fascia principale

Persone 
 Ingemar Stenmark (1956) – sciatore svedese
 Johan Stenmark (1999) – calciatore svedese